Василина:

 Василина — вариант женского имени Василиса.
 Василина, Пётр Кириллович (1899—1941) — председатель Чернобаевского комбеда, директор Каменской МТС и председатель Каменского райисполкома.
 Василина (супруга Юлия Констанция).